В одиночному розряді тенісного турніру Athens Trophy 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Сесілія Дальман здобула титул, у фіналі перемігши Рейчел Макквіллан 6–3, 1–6, 7–5.

Сіяні гравчині 

 Ізабель Куето (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
 Беттіна Фулько (2-ге коло)
 Забіне Гак (1-ше коло)

 Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
 Ангеліка Канеллопулу (чвертьфінал)
 Андреа Віейра (2-ге коло)
 Лаура Гарроне (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Athens Trophy